Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Thüringer Landtags der 5. Wahlperiode (2009–2014). Bei den Abgeordneten mit Direktmandat ist deren Wahlkreis sowie ihr dort erreichter Stimmenanteil angegeben. Die anderen Abgeordneten zogen über die Landesliste der jeweiligen Partei in den Landtag ein.

Zusammensetzung 
Die Zusammensetzung beruht auf dem Ergebnis der Landtagswahl vom 30. August 2009.

Präsidium 
 Präsidentin des Thüringer Landtags: Birgit Diezel (CDU)
 Vizepräsidenten des Thüringer Landtags: Birgit Klaubert (Die Linke) Heiko Gentzel (SPD) Franka Hitzing (FDP) Astrid Rothe-Beinlich (Bündnis 90/Die Grünen)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Landtagsfraktion: Mike Mohring
 Die-Linke-Landtagsfraktion: Dieter Hausold bis 3. November 2009 Bodo Ramelow ab 3. November 2009
 SPD-Landtagsfraktion: Christoph Matschie bis 3. November 2009 Uwe Höhn 4. November 2009 bis 18. Dezember 2013 Werner Pidde ab 18. Dezember 2013
 FDP-Landtagsfraktion: Uwe Barth
 Bündnis-90/Die-Grünen-Landtagsfraktion: Anja Siegesmund

Landesregierung 
Christine Lieberknecht wurde am 30. Oktober 2009 mit 55 von 87 Stimmen im dritten Wahlgang zur Ministerpräsidentin gewählt, ihr Gegenkandidat Bodo Ramelow erhielt 27 Stimmen. Sie bildete daraufhin das Kabinett Lieberknecht, das am 4. November 2009 vereidigt wurde.

Abgeordnete

Weblinks 
 Wahlen im Freistaat Thüringen
 Übersicht der Abgeordneten auf der Seite des Thüringer Landtags

 07